Wollesen ist der Familienname von

 Bettina Wollesen (* 1972), deutsche Sportwissenschaftlerin
 Ernst Wollesen (1862–1939), deutscher Pfarrer und Heimatgeschichtsforscher
 Kenny Wollesen (geb. 1966), US-amerikanischer Schlagzeuger

Sonstiges:
 Wollesen-Inseln, Inseln vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika